Puerto Ayacucho ist seit 1928 die Hauptstadt des venezolanischen Bundesstaats Amazonas. Die Stadt mit etwas mehr als 100.000 Einwohnern liegt am Orinoco und ist auch Hauptstadt des Bezirks Atures.

Die Einwohner von Puerto Ayacucho sind zum Großteil Kreolen, daneben lebt in der Stadt eine Vielzahl von Indigenen, wie Yanomami, Bari, Piaroa und Guajibo.

Geschichte 
Puerto Ayacucho wurde 1924 als Hafenstadt am Orinoco gegründet, zusammen mit dem 63 km südlich gelegenen Samariapo. Die beiden Städte liegen nördlich bzw. südlich der Stromschnellen Raudales de Aturas, aufgrund derer der Orinoco hier nicht schiffbar ist. Eine Straße verbindet die beiden Städte und erlaubt somit die Überbrückung des unterbrochenen Wassertransportwegs, vornehmlich für den Abtransport von Holz aus dem Regenwald.

Bis 1980 waren nur die beiden Städte miteinander verbunden, vom Rest Venezuelas aber abgeschnitten. Erst 1980 wurde die schlechte Sandstraße erneuert und Puerto Ayacucho begann rapide zu wachsen. Der Hafen hat inzwischen an Bedeutung verloren. Über den Flughafen Puerto Ayacucho besteht Anbindung an das nationale Flugnetz.

Klima 
Puerto Ayacucho liegt in den Tropen Südamerikas. Die durchschnittliche Jahrestemperatur beträgt 26,8 Grad Celsius und die mittlere jährliche Niederschlagsmenge 2260 Millimeter. In der Stadt selbst gibt es eine Wetterstation.

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in Amazonas (Venezuela)
Gegründet 1924